Денис Ефремович Пионт (1903 год, село Спасовка — 1999 год, село Ак-Баш, Сузакский район, Джалал-Абадская область) — директор Сузакской МТС Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1957). Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Биография 
Родился в 1903 году в крестьянской семье в селе Спасовка (сегодня — Ак-Баш Сузакского района Джалал-Абадской области). С 1927 года трудился в сельскохозяйственной артели в родном селе. С 1931 года — разнорабочий, бригадир трактористов Сузакской МТС Джалал-Абадской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился на родину, где в 1945 году был назначен директором Сузакской МТС Джалал-Абадской области.

Вывел Сузакскую МТС в число передовых сельскохозяйственных предприятий Джалал-Абадской области. В 1956 году Сузакская МТС обработала 4685 гектаров хлопковых полей и получила в среднем по 28,1 центнера хлопка-сырца с каждого гектара. В 1956 году Сузакская МТС сэкономила 105 тысяч рублей государственных средств и получила прибыль в 133 тысяч рублей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высоких и устойчивых урожаев этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва от Совета Национальностей (1959—1963).

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1999 году.

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва